Населённые пункты Московской области в составе городов областного подчинения с административной территорией (от К до Н)

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих и дачных посёлков) и городов) — в списке выделены оранжевым цветом — по оценке на 1 января  года.

Кашира

Клин

Коломна

Красногорск

Лосино-Петровский

Луховицы

Люберцы

Можайск (Можайский городской округ)

Мытищи

Наро-Фоминск (Наро-Фоминский городской округ)

Ногинск (Богородский городской округ)

См. также 
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от А до И)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от О до Р)
 Населённые пункты Московской области в составе городов с административной территорией (от С до Я)
 Населённые пункты Московской области

Примечания